A Segunda División 1963-64-es szezonja volt a bajnokság harmincharmadik kiírása. A bajnokságban két csoportra osztva 16-16 csapat vett részt.

1. csoport

2. csoport

Rájátszás

Osztályozó

Megjegyzések 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2